Вудбридж:

 Вудбридж — английский город в устье реки Дебен, графство Саффолк.
 Вудбридж — тауншип в округе Мидлсекс, Нью-Джерси, США.

Персоналии 
 Вудбридж, Тодд (род. 1971) — австралийский профессиональный теннисист.
  (1902—1995) — американский пресвитерианский миссионер.